Фёдоровка () — село в Высокопольской поселковой общине Бериславского района Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 154 человека. Почтовый индекс — 74030. Телефонный код — 5535.

Ссылки 
 Фёдоровка на сайте Верховной рады Украины